Duitsland
Thal (Ruhla)

Frankrijk:
Thal (Frankrijk), een plaats in het departement Bas-Rhin
Thal-Drulingen, een gemeente in het departement Bas-Rhin
Thal-Marmoutier, een gemeente in het departement Bas-Rhin

Oostenrijk:
Thal (Stiermarken), een gemeente in de deelstaat Stiermarken

Zwitserland:
Thal (Zwitserland), een gemeente in het kanton Sankt Gallen
Thal (district), een district in het kanton Solothurn